Le tournoi de tennis d'Orlando est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute du 18 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Jaeger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Anne Smith.

Résultats en simple

Parcours 
10 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Orlando
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1983
Orlando
Tennis aux États-Unis en 1983
Tennis en avril 1983